

Persone 
 Alessandra De Rossi – attrice italofilippina
 Andrea De Rossi – giocatore di rugby italiano
 Angelo De Rossi – pedagogista italiano
 Angelo De Rossi (1671-1715) – scultore barocco italiano
 Assunta De Rossi – attrice italofilippina
 Barbara De Rossi – attrice italiana
 Checco (Francesco) Miletto de Rossi – poeta italiano
 Daniele De Rossi – ex calciatore italiano
 Domenico De Rossi – editore, scultore ed incisore italiano
 Ferdinando Maria de' Rossi – cardinale italiano
 Francesco Salviati de' Rossi (Francesco de' Rossi) – pittore italiano
 Giannetto De Rossi – truccatore, regista ed effettista italiano
 Giovanni Bernardo De Rossi – bibliografo e orientalista italiano
 Luigi de' Rossi – cardinale italiano
 Mino De Rossi – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Orsetta De Rossi – attrice e doppiatrice italiana
 Pasquale De Rossi – politico italiano
 Portia de Rossi, nata Amanda Lee Rogers – ex modella, attrice e scrittrice australiana
 Properzia de' Rossi – scultrice e intagliatrice di gemme italiana
 Vincenzo de' Rossi, detto anche Vincenzo Rossi da Fiesole – scultore italiano

Pagine correlate 
Dei Rossi
Di Rossi